Kincaid eller Kinkaid kan syfta på:

Geografi
 Kincaid, Illinois
 Kincaid, Kansas

Personer
 Jamaica Kincaid
 Keith Kinkaid